Оно́пко — украинская фамилия.

 Онопко, Валерий Максимович (1947—2012) — борец, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер РФ.
 Онопко, Виктор Савельевич (род. 1969) — советский и российский футболист, игрок сборных СНГ и России, брат С. С. Онопко.
 Онопко, Сергей Савельевич (род. 1973) — советский и украинский футболист, брат В. С. Онопко.
 Онопко, Снежана Дмитриевна (род. 1986) — украинская фотомодель.